UFC Fight Night: Jacaré vs. Hermansson (также известно как UFC Fight Night 150 или UFC on ESPN+ 8) — турнир по смешанным единоборствам, проведённый организаций Ultimate Fighting Championship 27 апреля 2019 года на спортивной арене «BB&T Center» в городе Санрайз, штат Флорида, США.

В главном бою вечера Джек Херманссон победил Роналду "Жакаре" Соузу единогласным решением судей.

Подготовка турнира

Результаты турнира

Награды 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Майк Перри vs. Алекс Оливейра
 Выступление вечера: Гловер Тейшейра и Джим Миллер

См. также 

 Список турниров UFC
 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC Fight Night